Bellelay, villaggio situato nella valle omonima, nel comune svizzero di Saicourt
Abbazia di Bellelay, ex-monastero medievale, sede di un'importante clinica psichiatrica
Formaggio di Bellelay
318676 Bellelay, asteroide